«Завтрак гребцов» (, ) — картина французского художника Пьера Огюста Ренуара (, 1841—1919), написанная в 1880—1881 годах.

История 

Картина была написана в ресторане Фурнез, расположенном на острове на реке Сена, находящемся в Шату, немного к западу от Парижа. Ренуар любил это место — здесь был написан не только «Завтрак гребцов», но и некоторые другие картины.

В феврале 1881 года картина была куплена у Ренуара известным маршаном Полем Дюран-Рюэлем () за  франков, что было достаточно высокой ценой для того времени. После смерти Дюран-Рюэля, в 1923 году его сыновья продали картину за  долларов известному американскому коллекционеру , после чего она так и осталась в его коллекции. С 1930 года эта коллекция переехала в здание в районе Dupont Circle в Вашингтоне, которое с тех пор используется как художественный музей —  ().

Описание 
Фактически картина представляет собой групповой портрет встречи друзей. Царит радостная, непринуждённая обстановка, нет никакой парадности, все находятся в естественных, случайных позах. За перилами видна густая зелень, за которой проглядывает река Сена. На картине Ренуар изобразил многих своих друзей и знакомых на террасе:

В кино 
Картина послужила мотивом для французского сериала «» ( — «Треснувший лак»), который был снят режиссёром  в 2011 году.

Картина также появляется во французском фильме «Амели», где её копированием всю свою жизнь занимается старый художник Рэмон Дюфаэль, роль которого исполняет актёр Серж Мерлен.

Примечания

Ссылки 
 Luncheon of the Boating Party, 1880—1881, Pierre-Auguste Renoir, Google Cultural Institute
 
 Пьер Огюст Ренуар — Завтрак гребцов, impressionism.su

Картины Ренуара
Картины из собраний Коллекции Филлипса
Картины 1881 года
Групповые портреты XIX века